Жан Ален:

 Ален, Жан () — французский сценарист.
 Ален, Жан Арист () — французский органист и композитор.